Nove puede referirse a:

Nove, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Nove, localidad del Raión de Tatarbunary en el óblast de Odesa (Ucrania).